L'eroe del cielo (Pie in the Sky) – film statunitense del 1996 diretto da Bryan Gordon.
Pie in the Sky – serie televisiva britannica trasmessa dal 1994 al 1997.
Pie in the Sky: The Brigid Berlin Story – film documentario del 2000 diretto da Shelly Dunn.
Pie in the Sky – motore grafico per videogiochi sparatutto in prima persona sviluppato a metà degli anni 1990.